Garma ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés de la Garma (* 1988), mexikanischer Eishockeytorwart
 Ángel Garma (1904–1993), spanisch-argentinischer Psychoanalytiker, Psychiater